

Aziende
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta – azienda italiana produttrice di armi leggere
Beretta Holding – gruppo industriale italiano
Fratelli Beretta – azienda italiana produttrice salumi e insaccati
Beretta – azienda di apparati per la climatizzazione

Automobili
Chevrolet Beretta – coupé prodotto dalla Chevrolet tra il 1987 ed il 1996

Persone
Alberto Maria Beretta – religioso italiano
Alberto Beretta Anguissola – docente, critico letterario e giornalista italiano
Aldo Beretta – calciatore italiano
Alfonso Beretta – vescovo italiano che s'impegnò per l'attività missionaria in India
Amilcare Beretta – nuotatore, pugile e pallanuotista italiano
Anne-Marie Beretta – stilista francese
Antonio Ballesteros Beretta – storico spagnolo
Antonio Beretta – sindaco di Milano dal 1860 al 1867
Arturo Beretta – medico italiano
Bartolomeo Beretta – artigiano d'armi italiano
Candido Beretta – calciatore italiano
Carlo Beretta detto il Berettone – scultore italiano
Claudio Beretta – scrittore, storico e linguista italiano
Gaspare Beretta – ingegnere militare (1620-1703)
Giacomo Beretta – calciatore italiano
Gianantonio Della Beretta – vescovo cattolico italiano
Santa Gianna Beretta Molla – santa della Chiesa cattolica
Giovanni Beretta – architetto svizzero-italiano
Giovanni Beretta – allenatore di calcio e calciatore italiano
Lodovico Beretta – architetto italiano
Luciano Beretta – paroliere e scrittore italiano
Luigi Beretta – calciatore italiano
Luigi Beretta – militare italiano
Mario Beretta – allenatore di calcio italiano
Mario Beretta – cestista italiano
Matteo Beretta – calciatore italiano 
Maurizio Beretta – giornalista, manager e dirigente sportivo italiano
Natale Beretta – arbitro di calcio italiano
Olivier Beretta – pilota automobilistico monegasco
Piercarlo Beretta – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Pierino Beretta – partigiano italiano durante la resistenza
Pietro Beretta – imprenditore italiano
Rinaldo Beretta – presbitero e storico italiano
Roberto Beretta – giornalista e scrittore italiano
Silvio Beretta – politico italiano
Thomas Beretta – pallavolista italiano
Valentina Beretta – ballerina italiana
Vincenzo Beretta – fumettista italiano

Altro 
Beretta – famiglia nobile italiana
Col della Beretta – versante del Monte Grappa, dove avvenne una battaglia della prima guerra mondiale
Beretta – singolo del rapper italiano Massimo Pericolo